Альфа-тубулін, ізоформа 1b () – білок, який кодується геном TUBA1B, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 451 амінокислот, а молекулярна маса — 50 152.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Тубуліни